Perollo  – famiglia nobile italiana, originaria della Sicilia
 Giacomo Perollo -